Фети́сов, Пётр:
 Фетисов, Пётр Емельянович (1882 — ?) — полковник Генерального штаба, герой Первой мировой войны.
 Фетисов, Пётр Павлович (1877—1926) — русский архитектор и гражданский инженер.